Turón puede referirse a:

 Turón, animal;
 Turón, deporte originario de Uzbekistán;

Lugares
 Turón, municipio de la provincia de Granada (España);
 Turón, parroquia del concejo de Mieres, en el Principado de Asturias (España);
 Turon, ciudad del estado de Kansas (Estados Unidos);
 Valle de Turón, en el Principado de Asturias (España);
 Río Turón, en la provincia de Málaga (España);
 Castillo de Turón, fortaleza situada en el municipio de Ardales en la provincia de Málaga (España);

Acontecimientos 
 Mártires de Turón, hermanos de La Salle martirizados en 1934;

Otros usos
 Túronos, pueblo galo que ocupaba la región de lo que hoy es la Turena y dieron nombre a la ciudad de Tours.